Die Abkürzung AEQ bezeichnet:

 ICAO-Code der schwedische Charterfluggesellschaft Air Express Sweden
 Applied Economics Quarterly, vierteljährlich erscheinenden Wirtschafts-Zeitschrift

AEQ